Morón (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Morón (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Morón de la Frontera, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
 Taifa Morón, een voormalige emiraat in Spanje
 Morón (Cuba), een plaats in de buurt van Camagüey in Cuba
 Morón (Venezuela), de hoofdplaats van gemeente Juan José Mora, Carabobo Venezuela
 Base Aérea de Morón, een militair vliegveld bij Morón de la Frontera

Zie ook
 Moron
 Mörön